Dora Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dora Township du comté de Moultrie dans l'Illinois.
  du comté d'Otter Tail dans le Minnesota.

Voir également 
 

Homonymie de townships